Еленев — фамилия; имеет женскую форму Еленева.

Известные носители:
 Еленев, Николай Артемьевич (1894—1967) — русский эмигрант, доктор философии, историк, искусствовед, переводчик, писатель.
 Еленев, Фёдор Павлович (1827—1902) — русский публицист.

См. также 
 Еленево (значения)